Christy Mathewson – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense 
 Courtney Mathewson – pallanuotista statunitense